Рабежа — топоним в России:
 Рабежа — деревня в Демянском районе Новгородской области;
 Рабежа — река в Демянском районе Новгородской области и Фировском районе Тверской области; впадает в озеро Шлино.